Manuel puede hacer referencia a:

 Manuel (nombre), nombre propio de varón.
 Manuel (Valencia), pueblo de la provincia de Valencia, en España.
 La era está pariendo un corazón / Manuel, lado B de un sencillo de Osvaldo Madera.
 Huracán Manuel, que devastó las costas de los estados de Guerrero y Sinaloa en la temporada de 2013 en México, en el Océano Pacífico.